Институт кавказоведения НАН Азербайджана основан 29 апреля 2015 года в Баку.

Директор Института — доктор исторических наук, профессор Муса Гасымлы.

Основные направления исследования 
 Социально-экономические, политические и другие процессы, происходящие внутри кавказских стран и их влияние на Азербайджанскую Республику
 Внешняя политика кавказских стран и ее влияние на Азербайджанскую Республику
 Политика великих государств и соседних стран, а также международных и региональных организаций на Кавказе и место Азербайджанской Республики
 Конфликты в кавказском регионе, необоснованные территориальные претензии и военная агрессия Армении против Азербайджана, оккупационная политика и ее последствия
 Диаспоральная и лоббийская деятельность, взгляды известных политических и общественных деятелей стран мира на кавказский регион

Сферы деятельности 
 Издание научного журнала Института, переводческая и публикационная деятельность, освещение деятельности на веб сайте, распространение в средствах массовой информации
 Взаимосвязь и сотрудничество с влиятельными научно-исследовательскими центрами зарубежных стран
 Участие в международных симпозиумах, конференциях и семинарах

Структура института 
 Отдел кавказской политики
 Отдел армяноведения
 Отдел грузиноведения
 Отдел Северного Кавказа
 Отдел перевода, издания и информации

См. также 
 http://www.kavkazoved.info/

Примечания

Ссылки 
 Наука объединяющая НАНА прирастает новыми институтами
 Институт Кавказоведения
 В НАНА создан Институт Кавказоведения 
 В Ростове-на-Дону состоялся международный форум историков-кавказоведов 

Национальная академия наук Азербайджана
Научные институты Азербайджана